Salmony ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Salmony (1890–1958), deutsch-jüdischer Kunsthistoriker
 Hansjörg Salmony (1920–1991), deutscher Philosoph
 George Salmony (1902–1980), deutsch-britischer Journalist und Kritiker